Doze - o número
12 — o ano 12 d.C
12 (álbum de Paulinho Makuko)
12 (álbum de The Notwist)
 Apelido dado às espingardas, especialmente aquelas de calibre 12

0012